Балка Яма — річка в Бахмутському районі, Донецька область, Україна. Права притока Бахмутки (басейн Дону).

Опис 
Довжина річки 15 км, похил річки 5,2  м/км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 13,52  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Площа басейну водозбору 88,6 км². Річка формується Балкою Берестовою, 3 безіменними струмками та 13 загатами.

Розташування 
Бере початок у селищі Спірне. Тече переважно на північний захід через Івано-Дар'ївку і в місті Сіверськ впадає в річку Бахмутка, праву притоку Сіверського Дінця.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Берестове, Виїмка, Новоселівка, Званівка.

Притоки: Балка Берестова (ліва).

Цікаві факти 
 Біля витоку річки пролягає автошлях .
 У місті Сіверськ річку перетинає залізниця та автошлях Т 0513. На правому березі річки на відстані приблизно 3,7 км розташована станція Сіверськ.

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 148. — (№ 2522).
 Словник гідронімів України – К.: Наукова думка, 1979. – С. 636

Малі річки України
Річки Бахмутського району
Річки Сіверська